Le prix de la critique peut faire référence à :

En France 
 le prix du Syndicat de la critique, qui concerne le théâtre, la musique et la danse ;
 les prix du Syndicat français de la critique de cinéma et des films de télévision ; 
 le grand prix de la Semaine de la critique est le prix le plus prestigieux de la Semaine de la critique au Festival de Cannes ;
 le grand prix du théâtre du Syndicat de la critique ;
 le grand prix de la critique décerné par l'Association des critiques et des journalistes de bande dessinée ;
 le prix de la critique ou grand prix de la critique de l'Académie française créé en 1971 ;

En Belgique 
 le prix de la critique est un prix décerné à des artistes et à des œuvres dans les domaines du théâtre, de la danse et du cirque ; 
 le prix de la critique est une récompense cinématographique décerné en Belgique conjointement par l'UCC et l'UPCB ;

Au Québec 

 le prix de la critique de l'Association québécoise des critiques de théâtre est attribué tous les ans par les membres de l'association ;
le prix AQCC-SODEC décerné par l'Association québécoise des critiques de cinéma ;

En Suisse 
le prix de la critique Tanz der Dinge décerné en Suisse.